73. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 14 do 22 listopada 2003 roku w kanadyjskim Vancouver. Kobiety wystąpiły w mistrzostwach po raz szesnasty.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Klasyfikacja medalowa

Tabela medalowa dwuboju

Przypisy

Bibliografia 
  

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2003 w sporcie
2003 w Kanadzie
Sport w Vancouver